Huberodendron är ett släkte av malvaväxter. Huberodendron ingår i familjen malvaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malvaväxter
Huberodendron